Aigyptos, Aegyptus of Ægyptus (/ɪˈdʒɪptəs/; Oudgrieks: Αἴγυπτος) was een legendarische koning van het oude Egypte.[1] Hij was een afstammeling van de prinses Io via zijn vader Belus, en van de riviergod Nilus als zowel de vader van Achiroe, zijn moeder als een over-, overgrootvader van zijn vaders kant. Zoon van Belos en Anchinoë. Als heerser van Arabië maakt hij zich meester van Egypte, waaraan hij zijn naam geeft. Hij dwingt zijn tweelingbroer Danaos, heerser van Libië, tot een unie, door zijn 
vijftig  zonen met de vijftig dochters van Danaos, de Danaïden, te laten trouwen. Deze huwelijken eindigen met de moord op al zijn zonen, behalve Lygkeus. Aangeslagen trekt Aigyptos zich terug op Achaia, waar hij zijn laatste dagen doorbrengt.

Stamboom

Koning in de Griekse mythologie